Административный дом — памятник архитектуры местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается Апелляционный суд Черниговской области.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 09.02.1996 № 91 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным номером № 74-Чг.

Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне памятников исторического центра города», согласно правилам застройки и использования территории. На здании не установлена информационная доска.

Описание 
Вместе с другими зданиями образует архитектурный ансамбль Красной площади.

Здание было построено в 1952 году. Кирпичный, 4-этажный со стороны улицы Гетмана Полуботка и 3-этажный со стороны проспекта Мира, Г-образный в плане дом. Фасад асимметричный, направлен на юг к Красной площади. Фасад с выступающим в сторону площади ризалитом, завершается с двух сторон фронтонами в стиле барокко, в которых установлены часы; над крышей нарастает бельведер (башня) — четверик, увенчанный шпилем. Фасад 3-этажной секции завершается боковым фронтоном (с северной стороны), а торцы здания также завершаются фронтонами. Фасад украшен пилястрами. Окна 2-го этажа увенчаны прямыми сандриками на кронштейнах. С северной стороны к зданию примыкает дом № 27 проспекта Мира, а с восточной — дом № 4 улицы Гетмана Полуботка.

С сентября 1949 года здесь располагалось областное отделение Республиканского общества по распространению политических и научных знаний УССР, с 1963 года черниговская областная организация «Знание». Затем здесь размещались редакции газет «Деснянская правда» и «Комсомольский гарт», и правление черниговской областной организации «Знание». В 1979 году на базе газет было создано издательство «Десна» (проспект Победы, 62). Сейчас в здании размещается Апелляционный суд Черниговской области.

Мемориальные доски:
 черниговскому полковнику Павлу Леонтьевичу Полуботку — в честь которого названа одна из улиц.
 украинскому советскому поэту Кузьме Трофимовичу Журбе — на здании общества «Знание», где он работал (вновь выявленный объект культурного наследия).

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 273 «ЗНАННЯ»

Памятники архитектуры Чернигова
Здания и сооружения, построенные в 1952 году на Украине